

Дженкс — місто, штат Оклахома
 Дженкс Тауншип — селище в окрузі Форест, штат Пенсільванія